Asunción, mot signifiant « Assomption » en espagnol, peut désigner :

Toponymie 
 (Îles Mariannes)
 Asuncion Island est une ile volcanique inhabitée

 la ville d'Asuncion est la capitale du pays, constituée en un district à statut spécial non incorporé à un des 17 départements du Paraguay.

 la province d'Asunción se trouve dans la région d'Ancash.

la ville d'Asuncion se trouve dans la province de Davao du Nord.

 La Asunción est la capitale de l'état de Nueva Esparta.

Voir aussi
Pages d'homonymie :